Je suis un assassin (film, 1929), film de William K. Howard sorti en 1929
 Je suis un assassin (film, 2004), film de Thomas Vincent sorti en 2004